Bon voyage est le  de Kumi Kōda, sorti sous le label Rhythm Zone le  au Japon. Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 13 semaines pour un total de  exemplaires vendus.
Il sort en quatre formats : "CD", "CD+DVD", "CD+LiveDVD" et "CD+Blu-ray".

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle des albums
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2014
Album publié par Avex Trax
Album de Kumi Koda